Trolokve su naselje u općini Prgomet, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Kroz naselje prolazi autocesta A1 i njezin čvor Prgomet se nalazi u naselju. Naselje graniči s Bogdanovićima na sjeveru, Primorskim Dolcem na zapadu, Prgometom na jugu i Radošićem na istoku.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Trolokve imaju 143 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji